Nom de tres antigues ciutats d'origen grec, dues a Itàlia i una a Epir:

 Pandòsia (Bruttium), ciutat del Bruttium
 Pandòsia (Lucània), ciutat de Lucània
 Pandòsia (Epir), ciutat de Tespròcia